

Оксбоу — місто, штат Північна Дакота
 Оксбоу — переписна місцевість, штат Нью-Йорк